Christescu este numele de familie al următoarelor persoane:

 Constantin Christescu (1866-1923), general român
 Vasile Christescu (1902-1939), istoric al antichității, legionar român

Vezi și 
 Cristescu

Nume de familie românești